Muriel Blondeau - Mu, de son nom de plume - est une narratrice visuelle belge, née à Cologne le .

Biographie 
Après une enfance passée en Allemagne, Muriel Blondeau s'installe en Belgique à l'âge de . Elle obtient sa licence en art plastique et visuel - dessin, à l'ESAPV, Mons en 1996. De 1998 à 2005, elle enseigne le dessin dans cette même école.
Et depuis 2005, elle enseigne le dessin à la Haute-École de la Communauté française du Hainaut, à Tournai.
Elle commence à publier en 1993 dans des journaux et revues divers. En 2004, elle crée sa propre maison d'édition : La queue qui remue le chien.

Œuvres publiées

Bandes dessinées 
 Monstrueuse Parade, scénario de Philippe Foerster, Casterman, collection « Un Monde », 2006.
 Margot la folle, scénario et dessin de Muriel Blondeau, Glénat, collection « Carrément BD », 2010.

Albums illustrés 
 Esprit, où es-tu ?, texte du Conseil Régional des Jeunes Chrétiens, éditions Fidélité, 1998.
 Ce sexe... qui n'est pas celui des anges, texte de Éric de Beukelaer, éditions Fidélité, 1999.
 Prier, à quoi ça sert? Et autres questions impertinentes, texte de Christiane Lacoste, éditions Fidélité, 2002.
 Lettres à Do, texte de Charles Delhez, éditions Fidélité, 2003.
 Du temps où j'allais à la messe..., texte de Éric de Beukelaer, éditions Fidélité, 2004.
 Apprendre à vivre sa sexualité, texte de Éric de Beukelaer, éditions Fidélité / des Béatitudes, 2007.
 Eaux de là!, texte et dessin de Mu Blondeau, éditions La queue qui remue le chien, 2016.
 enchantement sur document, éditions La queue qui remue le chien, Coll. « Trime et trottinements », 2018.
 La Célébration des métamorphoses avortées, Pisse-triste, Carnet 1, éditions La queue qui remue le chien, 2019.
 Pétages de plombs et autres faits très divers du confinement, collectif, Coll. « Gestes Barrières », 2021.

Revues 
 Participation mensuelle à Samuel, éditions Fidélité, Namur, de 1994 à 1999.
 Participation à El Batia Moûrt Soû, , Ville-sur-Haine, décembre 2003
 Participation à dBD Hors-série Spécial Moebius, , Boulogne-Billancourt, avril 2012.
 Participation à Fluide Glacial, , éditions Audie, Paris, mai 2014.
 Participation à Casemate Hors-série Spécial Charlie Hebdo, Paris, janvier 2015.
 Participation à El Batia Moûrt Soû, , Ville-sur-Haine, septembre 2015.
 Participation à L'Aventure, Spécial Maurice Tillieux, éditions du Tiroir, Braine-l'Alleud, 2021.
 Participation à Le Petit Pangolin iIlustré, , La Petite Fanzinothèque Belge, 2021.

Prix 
 Premier prix Les acteurs du Lumeçon avec la lithographie El Grand Moumint, imprimée par Bruno Robbe, Doudou Mons (Belgique), 2001.
 Premier prix de la Convention des arts graphiques et de la bande dessinée, avec l'album Monstrueuse Parade, sur un scénario de Philippe Foerster, Casterman, collection « Un Monde », Roubaix (France), 2006.

Bibliographie

Anthologies 
 .

Articles scientifiques et analyses 
 Fabienne Dorey et Isabelle Roussel-Gillet, "L'ange freak de Muriel Blondeau et Philippe Foerster", dans Cahiers Robinson, , Presses de l'Université d'Artois, Arras, novembre 2009 (HAL 03326461), .
 Paul Herman, "Légendes et proverbes", dans La Grimace du monde . Le fantastique entre Bosch, Brueguel et la bande dessinée, Fondation Glénat, Grenoble, 2014, .
 Daniel Couty, "De Bruegel à Muriel Blondeau, ou le détournement burlesque des chefs-d’œuvre", dans La Grimace du monde - Le fantastique entre Bosch, Breuguel et la bande dessinée, Fondation Glénat, Grenoble, 2014, .
 Boris Henry, "Une influence qui dépasse le cinéma", dans "Freaks. Tod Browning", Cahiers du cinéma, CNC, Paris, 2016  ( BnF 45118191 ), .

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Livres 

 .

Liens externes 
 
 

Auteur belge de bande dessinée
Illustratrice belge
Dessinatrice belge
Naissance en mars 1967
Naissance à Cologne
Nom de plume